Аелли () — коммуна в Италии, располагается в регионе Абруццо, в провинции Л’Акуила.

Население составляет 1468 человек (2008 г.), плотность населения составляет 42 чел./км². Занимает площадь 35 км². Почтовый индекс — 67041. Телефонный код — 0863.

Покровителем населённого пункта считается святой Madonna della Vittoria.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comunediaielli.it

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики